ТФГ — многозначная аббревиатура:
 тфг — телефонограмма
 ТФГ — теория функциональной грамматики
 ТФГ — термофотоэлектрический генератор
 ТФГ — торгово-финансовая группа
 ТФГ — трахеофонография
 ТФГ — трифенилгуанидин

См. также 
  — аббревиатура латиницей